Lansana Engler é um empresário de Serra Leoa, jovem e ativista político. Ele é do Partido Popular de Serra Leoa (SLPP) presidente da região Zona Oeste da Serra Leoa. Ele ganhou o Charman SLPP para a Área de Western na convenção nacional do partido, realizada em Kenema em 6 de março e 7, 2009. Seu irmão mais velho Kemoh Engler é o atual embaixador de Serra Leoa. Ambos pertencem à família Engler e membros do grupo étnico Mandigo.

Referências 
https://web.archive.org/web/20080825094636/http://www.thepatrioticvanguard.com/article.php3
https://web.archive.org/web/20160303232614/http://www.news.sl/drwebsite/publish/?id_article=3868

Empresários
Políticos da Serra Leoa